«Влазни́я» () — албанский футбольный клуб из города Шкодер, выступающий в Суперлиге Албании. Основан в 1919 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Лоро Боричи», вмещающем 16 000 зрителей.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Албании (9): 1945, 1946, 1971/72, 1973/74, 1977/78, 1982/83, 1991/92, 1997/98, 2000/01
 Обладатель Кубка Албании (6): 1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 2008
 Обладатель Суперкубка Албании (2): 1998, 2001

В Европе
По состоянию на 4 июля 2021 года.

 кр = квалификационный раунд
 1р = Первый раунд
 2р = Второй раунд

Известные игроки 

  Элвин Бечири
  Лоро Боричи
  Дориан Бюлюкбаши
  Руди Вата
  Уликс Котрри
  Милан Николич
  Лутц Пфанненштиль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Албании